Charles Berthot ;
 Clément Louis Charles Berthot ;
 Emmanuel Berthot.